La Valenciana puede referirse a:

Mina La Valenciana, el mineral de plata más rico de la historia de la minería mundial.
Horchatería La Valenciana, una horchatería España.